task force, unità militare di pronto intervento
titolo originale del film Aquile dal mare
Chevrolet Task Force
Task Force Harrier